Рославец — деревня в Вяземском районе Смоленской области России.
 Рославцы (польск. Rosławiec) — дворянский род.

Персоналии 
 Рославец, Виктор Яковлевич (1796—1848) — действительный статский советник, Саратовский, затем Херсонский и Таврический губернатор.
 Рославец, Николай Андреевич (1881—1944) — русский композитор, музыковед, скрипач, педагог.
 Рославец, Пётр Иванович — украинский военный и политический деятель XVII века, полковник стародубский.